Уве Раан е германски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 14 мача за националния отбор на Германия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Германски футболисти
Футболисти на ФК Кьолн
Футболисти на Херта Берлин
Футболисти на Борусия Мьонхенгладбах
Футболисти на Айнтрахт Франкфурт
Футболисти на Фортуна Дюселдорф